L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Il s'agit du  de catégorie International de la saison. Tímea Babos remporte l'épreuve de simple, Hsieh Su-Wei et Oksana Kalashnikova celle de double.

Faits marquants 
L'Allemande Andrea Petkovic déclare forfait avant le début du tournoi. Elle est remplacée par Irina Falconi.

Tímea Babos remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Lucie Šafářová.

En double, Hsieh Su-Wei et Oksana Kalashnikova remportent le titre en battant en finale Arina Rodionova et Galina Voskoboeva. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Budapest
Sport en Hongrie en 2017
Tennis en février 2017